O Dia Internacional da Recordação do Tráfico Negreiro e da sua Abolição, comemorado no dia 23 de agosto, é uma data marca o aniversário da insurreição, em 1791, dos homens e mulheres submetidos à escravidão em Saint-Domingue, parte ocidental da ilha de Hispaniola, que, ao proclamar sua independência, recuperou seu nome ameríndio original Haiti.

Foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas 29C/RES.

Dias internacionais da Organização das Nações Unidas
Escravidão
Festas de agosto